Ambrières puede referirse a: 

 Ambrières, comuna francesa en Mayenne.
 Ambrières, comuna francesa en Marne.